Belgrave kan syfta på följande platser:

Antarktis 

 Belgrave (berg),

Australien 

 Belgrave (del av en befolkad plats), Victoria, Yarra Ranges, 

Robotskapade Antarktisförgreningar
Robotskapade Australienförgreningar